R-2 puede referirse a:

R-2 (autopista), una autopista radial de Madrid.
R-2 (misil), un misil soviético.
R2-D2, un personaje de ficción de La Guerra de las Galaxias.
R2, una categoría de automóviles de carreras.
R2, una línea de Cercanías Barcelona.